L'expression  peut renvoyer à :

 Hound Dog, chanson de Jerry Leiber et Mike Stoller  popularisée par Elvis Presley ;
 Hound Dog, nom d'un groupe de rock japonais.
 AGM-28 Hound Dog, missile de croisière nucléaire américain ;
 Hound Dog Taylor, pseudonyme d'un chanteur-guitariste de blues américain.